Prokudin ist der Nachname von:

 Michail Prokudin, russischer Ringer, Europameister im Leichtgewicht 1982
 Pawel Prokudin (* 1966), Premierminister von Transnistrien
 Sergei Michailowitsch Prokudin-Gorski (1863–1944), russischer Pionier der Farbfotografie